UFC 221: Romero vs. Rockhold — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организаций Ultimate Fighting Championship 10 февраля 2018 года на спортивной арене «Perth Arena» в городе Перт, штат Западная Австралия, Австралия.

Подготовка турнира 
Хотя промоушен официально это не объявлял, изначально в качестве заглавного поединка турнира рассматривался объединительный бой за звание чемпиона UFC в среднем весе между действующим чемпионом Жоржем Сен-Пьером (который также является бывшим двукратным чемпионом UFC в полусреднем весе) и временным чемпионом Робертом Уиттакером (также победителем The Ultimate Fighter: The Smashes в полусреднем весе). Однако, позже Сен-Пьер объявил, что в настоящее время он обдумывает свое будущее в дивизионе и планирует сделать паузу на неопределенный срок после того, как ему поставили диагноз язвенный колит.  

7 декабря 2016 года Сен-Пьер освободил чемпионский титул, вследствие чего Уиттакер стал бесспорным чемпионом в среднем весе. После данных изменений было запланировано, что в главном событии этого турнира Уиттакер будет защищать титул против бывшего чемпиона Strikeforce и UFC в среднем весе Люка Рокхолда. Однако, 13 января было объявлено, что Уиттакер снялся с боя из-за травмы и будет заменён бывшим претендентом на временный титул в среднем весе Йоэлем Ромеро, который до этого назначения должен был сразиться с бывшим чемпионом WSOF в среднем и полутяжелом весе Дэвидом Бранчем на турнире UFC on Fox: Эмметт vs. Стивенс. Таким образом, поединок в котором встретятся Йоэль Ромеро (#1 в рейтинге) и Люк Рокхолд (#2 в рейтинге), стал новым заглавным событием турнира, в котором будет разыгран временный титул чемпиона UFC в среднем весе. 

Бой в легком весе между Александром Волкановски и Джереми Кеннеди изначально был запланирован на UFC Fight Night: Вердум vs. Тыбура. Однако Кеннеди отказался от участия из-за травмы спины. Позже пара была перенесена на это мероприятие.

Церемония взвешивания 
На взвешивании Ромеро со второй попытки показал вес 187,7 фунта (после того, как в своей первой попытке он весил 188,3 фунта), что на 2,7 фунта больше лимита средней весовой категории для титульного боя, равного 185 фунтов. Таким образом, в случае, если Ромеро выиграет бой у Рокхолда, он будет лишен права на чемпионство, в то время как последний в случае победы будет обладать этим правом. Ромеро был оштрафован на 30% своего гонорара, в пользу Рокхолда. Бой будет проведён в промежуточном весе.

Результаты турнира 
В главном бою вечера Йоэль Ромеро победил Люка Рокхолда нокаутом в третьем раунде.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Джейк Мэттьюз vs. Ли Дзинлян
 Выступление вечера: Исраэль Адесанья и Жуссиер Формига

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
12 февраля после турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Шамиль Абдурахимов (бывший #15) покинул рейтинг тяжёлого веса.

См. также 

 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC